Адиабатический инвариант — физическая величина, которая не меняется при плавном изменении некоторых параметров физической системы — таком, что характерное время этого изменения гораздо больше характерного времени процессов, происходящих в самой системе.

Возникновение термина 
Адиабатический процесс первоначально означал процесс без теплообмена с окружающей средой. Название возникло от термина «адиабатическая оболочка»( — «непроходимый») — оболочка, не пропускающая тепло.

Но в середине XX века некоторые учёные (в частности, Л. Д. Ландау) стали так называть процесс, проходящий через практически равновесные состояния, то есть достаточно медленно и плавно. Сейчас такой процесс называют квазистатическим или равновесным. Исторически название «адиабатический инвариант» появилось по аналогии с таким термодинамическим процессом.

В настоящее время слово «адиабатический» снова используется в первоначальном значении («процесс без теплообмена со средой»), но термин «адиабатический инвариант» уже устоялся.

Классическая механика 
В классической механической системе, которая осуществляет периодическое движение с периодом  и зависит от параметра , адиабатичность изменения параметра определяется условием
 .
Функция Гамильтона системы зависит от её внутренних переменных и параметра
 
Внутренние переменные  и  меняются со временем быстро, с периодом . Но энергия системы  является интегралом движения при неизменном параметре . При изменении параметра во времени
 .
При усреднении этого выражения по времени в течение периода можно считать, что параметр  неизменен.
 ,
где усреднение определено как
 .
Удобно перейти от интегрирования по времени к интегрированию по переменной :
 .
В таком случае период  равен
 ,
где интегрирование проводится вперёд и назад в пределах изменения координаты за период движения.

Записывая импульс как функцию энергии , координаты  и параметра, после некоторых преобразований можно получить
 .
Окончательно можно записать
 ,
где величина
 
и будет адиабатическим инвариантом.

Интеграл, входящий в полученное выражение, приобретает простой геометрический смысл, если обратиться к представлению о фазовом пространстве и фазовой траектории системы в нём. В рассматриваемом случае система имеет одну степень свободы, поэтому фазовое пространство представляет собой фазовую плоскость, образуемую множеством точек с координатами  и . Поскольку система совершает периодическое движение, то её фазовая траектория является замкнутой кривой на этой плоскости, соответственно, интеграл берётся вдоль этой замкнутой кривой. В итоге следует, что интеграл  равен площади фигуры, ограниченной фазовой траекторией системы.

Площадь можно выразить и в виде двумерного интеграла, тогда для адиабатического инварианта будет выполняться
 .

Пример. Гармонический осциллятор 
Рассмотрим в качестве примера одномерный гармонический осциллятор. Функция Гамильтона такого осциллятора имеет вид
 ,
где  — собственная (циклическая) частота осциллятора.
Уравнение фазовой траектории в данном случае определяется законом сохранения энергии  и поэтому имеет вид
 .
Из уравнения видно, что траектория представляет собой эллипс с полуосями  и , соответственно его площадь, делённая на , равна . Таким образом, величина  является адиабатическим инвариантом для гармонического осциллятора. Отсюда следует, что в тех случаях, когда параметры осциллятора изменяются медленно, его энергия изменяется пропорционально частоте.

Свойства адиабатического инварианта 
Производная от адиабатического инварианта по энергии равна периоду, разделённому на .
 ,
или
 ,
где  — циклическая частота.

С помощью канонических преобразований можно сделать адиабатический инвариант новой переменной, которая называется переменной действия. В новой системе переменных она играет роль импульса. Канонически сопряженная к ней переменная называется угловой переменной.

Примечания

Литература 
 
 

Классическая механика
Физические системы